Gossel steht für:

 Gossel, Ortsteil der Landgemeinde Geratal, Ilm-Kreis, Thüringen

Gossel ist der Familienname folgender Personen:

 Cord Gossel († 1532), deutscher Kleriker und Kanzler
 Karl Gossel (1892–1966), deutscher Politiker (CDU)